BGH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boghe Abbaye (Mauritania)